Муравьи (Formicidae) — это семейство из отряда отряда Перепончатокрылые (Hymenoptera) и наиболее разнообразная в видовом отношении группа общественных насекомых, объединяющая около 14 тысяч видов. Formicidae подразделяются на 21 подсемейство, включая 17 современных и 4 ископаемых. В данный список включено около 300 родов муравьёв. Большая их часть принадлежит к подсемействам Myrmicinae и Formicinae. Муравьи заняли практически все основные места обитания на суше, за исключением тундры и покрытых ледниками территорий. Они демонстрируют широкий спектр социального поведения, пищевых предпочтений и ассоциаций с другими организмами, что всегда вызывало научный и общественный интерес.

Некоторые рода названы в честь знаменитых мирмекологов, например, Donisthorpea в память об английском мирмекологе Horace Donisthorpe, род Forelius — в честь швейцарского учёного Огюста Фореля, род Janetia — в честь Charles Janet, таксон Karawajewella — в честь Владимира Караваева, род Wheeleriella — в честь Уильяма Уилера, Dlusskyidris — в честь профессора Геннадия Михайловича Длусского.

Подсемейства

Agroecomyrmecinae 
Подсемейство Agroecomyrmecinae включает два современных рода и два ископаемых, когда-то широко распространенных в обоих полушариях в течение раннего третичного периода. Подсемейство оригинально рассматривалось в качестве трибы Agroecomyrmecini в составе Myrmicinae, а в 2003 году британский мирмеколог Барри Болтон повысил статус трибы до отдельного подсемейства. Обнаружены в Северной и Южной Америке и в Африке

Amblyoponinae 
Подсемейство Amblyoponinae включает 9 современных родов и 1 ископаемый. Выделено в 1893 году швейцарским мирмекологом Огюстом Форелем. Специализированные хищники, распространенные по всему миру в тропиках.

Aneuretinae 
Подсемейство Aneuretinae включает 1 современный род и 8 ископаемых. Выделено в 1913 году итальянским мирмекологом Карлом Эмери. Один современный вид (Aneuretus simoni), Шри-Ланка.

Apomyrminae 
Подсемейство Apomyrminae включает один род Apomyrma с одним видом Apomyrma stygia из Западной Африки

Armaniinae 
Подсемейство Armaniinae включает два ископаемых рода.

Brownimeciinae 
Подсемейство Brownimeciinae включает один род Brownimecia с одним видом Brownimecia clavata. Он был описан в 1997 году по материалам из мелового нью-джерсийского янтаря. Первоначально включался в Ponerinae. Статус отдельного подсемейства получило в 2003 году в результате ревизии, которую провёл британский мирмеколог Барри Болтон.

Dolichoderinae 
Подсемейство Dolichoderinae выделено в 1878 году швейцарским мирмекологом Огюстом Форелем. Включает 28 современных родов и 20 ископаемых. Подсемейство представлено большим разнообразием видов во всем мире, в основном в тропиках. Большинство видов — это падальщики, но некоторые — хищники

Dorylinae 
Подсемейство Dorylinae выделено в 1815 году Leach. Включает 27 современных родов и 1 ископаемый. Многие виды этого подсемейства известны как кочевые муравьи. Встречаются в Старом Свете и Новом Свете.

Ectatomminae 
Подсемейство Ectatomminae включает 4 современных рода и 3 ископаемых. Выделено в 1895 году Карлом Эмери. Они распространены в тропическом и теплом климате в Новом и Старом Свете.

Formiciinae 
Подсемейство Formiciinae включает два ископаемых рода и 6 видов из эоцена Германии и США (Вайоминг). Муравьи рода Titanomyrma это крупнейшие муравьи из всех известных науки на сегодняшний день, их самки достигают 7 см

Formicinae 
Подсемейство Formicinae включает 51 современный род и 30 ископаемых. Выделено в 1809 году французским зоологом Pierre André Latreille. Включает более 3000 видов, занимая второе место по числу видов. 

{| class="wikitable sortable" style="width:100%;text-align:center"
!colspan="100%" align="center" bgcolor=#d3d3a4|Подсемейство Formicinae Latreille, 1809 — 82 рода, 3,321 вид
|-
!Род!!Автор!!Год!!Число видов!!Типовой вид!!class="unsortable"|Фото!!class="unsortable"|Ссылки
|-
|Acropyga
|Roger
|1862
|42
|Acropyga acutiventris
|Acropyga acutiventris
|
|-
|Agraulomyrmex
|Prins
|1983
|2
|Agraulomyrmex meridionalis
|Agraulomyrmex meridionalis
|
|-
|Alloformica
|Dlussky
|1969
|4
|Alloformica aberrans
|Alloformica aberrans
|
|-
|Anoplolepis
|Santschi
|1914
|9
|Anoplolepis gracilipes
|Anoplolepis gracilipes
|
|-
|Aphomomyrmex
|Emery
|1899
|1
|Aphomomyrmex afer
|Aphomomyrmex afer
|
|-
|
|Heer
|1850
|1
|
|Attopsis longipennis
|
|-
|Bajcaridris
|Agosti
|1994
|3
|Bajcaridris theryi
|Bajcaridris theryi
|
|-
|Brachymyrmex
|Mayr
|1868
|40
|Brachymyrmex patagonicus
|Brachymyrmex patagonicus
|
|-
|Bregmatomyrma
|Wheeler
|1929
|1
|Bregmatomyrma carnosa
|Bregmatomyrma carnosa
|
|-
|Calomyrmex
|Emery
|1895
|9
|Calomyrmex laevissimus
|Calomyrmex laevissimus
|
|-
|
|Steinbach
|1967
|3
|
|†Camponotites silvestris
|
|-
|Camponotus
|Mayr
|1861
|1048
|Camponotus ligniperda
|Camponotus ligniperda
|
|-
|Cataglyphis
|Förster
|1850
|98
|Cataglyphis bicolor
|Cataglyphis bicolor
|
|-
|
|Dlussky
|2008
|3
|
|†Cataglyphoides constrictus
|
|-
|
|Dlussky
|1988
|1
|
|
|
|-
|Cladomyrma
|Wheeler
|1920
|13
|Cladomyrma hewitti
|Cladomyrma hewitti
|
|-
|Colobopsis
|Mayr
|1861
|98
|Colobopsis truncata
|
|
|-
|
|Dlussky
|2008
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Dinomyrmex
|Ashmead
|1905
|1
|Formica gigas
|
|
|-
|
|Wheeler
|1915
|2
|
|†Drymomyrmex fuscipennis
|
|-
|Echinopla
|Smith
|1857
|36
|Echinopla melanarctos
|Echinopla melanarctos
|
|-
|
|Hong
|2002
|2
|
|
|
|-
|Euprenolepis
|Emery
|1906
|8
|Euprenolepis procera
|Euprenolepis procera
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Formica
|Linnaeus
|1758
|234
|Formica rufa
|Formica rufa
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Gesomyrmex
|Mayr
|1868
|17
|
|†Gesomyrmex hoernesi
|
|-
|Gigantiops
|Roger
|1863
|1
|Gigantiops destructor
|Gigantiops destructor
|
|-
|
|Wheeler
|1915
|1
|
|†Glaphyromyrmex oligocenicus
|
|-
|
|Dlussky & Putyatina
|2014
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Iberoformica
|Tinaut
|1990
|2
|Iberoformica subrufa
|Iberoformica subrufa
|
|-
|
|Heer
|1850
|2
|
|
|
|-
|
|Grimaldi & Agosti
|2000
|1
|
|†Kyromyrma neffi
|
|-
|Lasiophanes
|Emery
|1895
|6
|Lasiophanes atriventris
|Lasiophanes atriventris
|
|-
|Lasius
|Fabricius
|1804
|150
|Lasius niger
|Lasius niger
|
|-
|Lepisiota
|Santschi
|1926
|87
|Lepisiota rothneyi
|Lepisiota rothneyi
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|
|Donisthorpe
|1920
|2
|
|†Leucotaphus gurnetensiss|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|2
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Melophorus|Lubbock
|1883
|92
|Melophorus bagoti|Melophorus bagoti|
|-
|Myrmecocystus|Wesmael
|1838
|29
|Myrmecocystus mexicanus|Myrmecocystus mexicanus|
|-
|Myrmecorhynchus|André
|1896
|4
|Myrmecorhynchus emeryi|Myrmecorhynchus emeryi|
|-
|Myrmelachista|Roger
|1863
|56
|Myrmelachista kraatzii|Myrmelachista kraatzii|
|-
|Myrmoteras|Forel
|1893
|41
|Myrmoteras binghamii|Myrmoteras binghamii|
|-
|Notoncus|Emery
|1895
|6
|Notoncus ectatommoide|Notoncus ectatommoide|
|-
|Notostigma|Emery
|1920
|2
|Notostigma carazzii|Notostigma carazzii|
|-
|Nylanderia|Emery
|1906
|127
|Nylanderia vividula|Nylanderia vividula|
|-
|Oecophylla|Smith
|1860
|19
|Oecophylla smaragdina|Oecophylla smaragdina|
|-
|Opisthopsis|Dalla Torre
|1893
|13
|Myrmecopsis respiciens|Opisthopsis respiciens|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Overbeckia|Viehmeyer
|1916
|1
|Overbeckia subclavata|Overbeckia subclavata|
|-
|Paraparatrechina|Donisthorpe
|1947
|37
|Paratrechina pallida|Paraparatrechina pallida|
|-
|Paratrechina|Motschoulsky
|1863
|5
|Paratrechina currens|Paratrechina longicornis|
|-
|Petalomyrmex|Snelling
|1979
|1
|Petalomyrmex phylax|Petalomyrmex phylax|
|-
|Plagiolepis|Mayr
|1861
|72
|Formica pygmaea|Plagiolepis pygmaea|
|-
|Polyergus|Latreille
|1804
|14
|Formica rufescens|Polyergus rufescens|
|-
|Polyrhachis|Smith
|1857
|707
|Formica bihamata|Polyrhachis bihamata|
|-
|Prenolepis|Mayr
|1861
|20
|Tapinoma nitens|Prenolepis nitens|
|-
|
|Wheeler
|1915
|1
|
|†Prodimorphomyrmex primigenius|
|-
|Proformica|Ruzsky
|1902
|27
|Formica nasuta|Proformica nasuta|
|-
|Prolasius|Forel
|1892
|20
|Formica advena|Prolasius advena|
|-
|†Protoformica|Dlussky
|1967
|1
|
|
|
|-
|
|Wilson
|1985
|1
|
|†Protrechina carpenteri|
|-
|
|Carpenter
|1930
|1
|
|†Pseudocamponotus elkoanus|
|-
|Pseudolasius|Emery
|1887
|52
|Formica familiaris|Pseudolasius familiaris|
|-
|Pseudonotoncus|Clark
|1934
|2
|Pseudonotoncus hirsutus|Pseudonotoncus hirsutus|
|-
|Rossomyrmex|Arnol’di
|1928
|4
|Rossomyrmex proformicarum|Rossomyrmex proformicarum|
|-
|Santschiella|Forel
|1916
|1
|Santschiella kohli|Santschiella kohli|
|-
|
|Wheeler
|1915
|1
|
|†Sicilomyrmex corniger|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|
|Hong
|2002
|1
|
|
|
|-
|Stigmacros|Forel
|1905
|48
|Acantholepis froggatti|Stigmacros froggatti|
|-
|Tapinolepis|Emery
|1925
|14
|Plagiolepis tumidula|Tapinolepis tumidula|
|-
|Teratomyrmex|McAreavey
|1957
|3
|Teratomyrmex greavesi|Teratomyrmex greavesi|
|-
|
|Hong
|2002
|2
|
|
|
|-
|Zatania|LaPolla, Kallal & Brady
|2012
|7
|Paratrechina cisipa|Zatania albimaculata|
|-
|}

 Haidomyrmecinae 
Подсемейство Haidomyrmecinae включает 10 ископаемых родов из меловых янтарей. Ранее в качестве трибы Haidomyrmecini включалось в Sphecomyrminae. В 2020 году получило статус отдельного подсемейства

 Heteroponerinae 
Подсемейство Heteroponerinae включает 3 современных рода. Установлено в 2003 году, когда Барри Болтон разделил Ponerinae на 6 подсемейств. Неотропика и Азербайджан (Aulacopone relicta)

 Leptanillinae 
Подсемейство Leptanillinae включает 8 родов и выделено в 1910 году Карлом Эмери. Африка, Европа, Азия и Австралия

 Martialinae 
Подсемейство Martialinae включает один род Martialis с одним видом Martialis heureka. Описаны в 2008 году. Древнейшая линия эволюции муравьёв.

 Myrmeciinae 
Подсемейство Myrmeciinae включает 2 современных рода и 8 ископаемых. Выделено Карлом Эмери в 1877 году, современные виды встречаются в Австралии, Новой Зеландии и Новой Каледонии. Род муравьёв Myrmecia известен своими ядовитыми ужалениями и агрессией, в результате чего несколько человек погибло.

 Myrmicinae 
Подсемейство Myrmicinae выделено в 1835 году Lepeletier de Saint-Fargeau. Включает 142 современных родов и 36 ископаемых. Крупнейшее подсемейство муравьёв, включающее более 6,7 тысяч видов Formicidae. Среди них муравьи-жнецы и муравьи-грибководы и листорезы

 Paraponerinae 
Подсемейство Paraponerinae включает один род Paraponera. Этот родсодержит один современный вид и один ископаемый из миоценового доминиканского янтаря

 Ponerinae 
Подсемейство Ponerinae было выделено в 1835 году Lepeletier de Saint-Fargeau. Включает 47 современных родов и 12 ископаемых. Подсемейство является одним из самых разнообразных в семействе Formicidae, в нем описано более 1000 видов. В основном они распространены в тропиках и субтропиках

 Proceratiinae 
Подсемейство Proceratiinae выделено в 1895 году итальянским мирмекологом Carlo Emery. Включает 3 современных рода и 1 ископаемый.

 Pseudomyrmecinae 
Подсемейство Pseudomyrmecinae выделено в 1952 году M.R. Smith. Включает 3 рода, живущих преимущественно в древесно-кустарниковом ярусе в тропиках и субтропиках. Африка, Азия, Австралия, Америка

 Sphecomyrminae 
Подсемейство Sphecomyrminae включает 9 ископаемых родов. Большинство фоссилизированных муравьев из мелового янтаря были помещены в это подсемейство, однако в ревизиях в 2017 и 2020 годах были удалены несколько родов и добавлены бывшие члены подсемейства Armaniinae. Часть родов выделены в Zigrasimeciinae.

 Incertae sedis 
Несколько родов не имеют точного систематического положения и рассматриваются в статусе incertae sedis.

 Исключённые из Formicidae 
Несколько родов были исключены из состава Formicidae. В настоящее время они включены в другие семейства или рассматриваются incertae sedis внутри Hymenoptera, или считаются невалидными.

 См. также 
 Список видов муравьёв России

 Примечания 
 Комментарии 

 Источники 

 Литература 
 
 B. Bolton, A new general catalogue of the ants of the world'', Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995.

Ссылки 
 Список более 300 родовых таксонов муравьёв мировой фауны